Hongshui (kinesiska: 洪水, 民乐城关镇, 民乐县) är en häradshuvudort i Kina. Den ligger i provinsen Gansu, i den nordvästra delen av landet, omkring 380 kilometer nordväst om provinshuvudstaden Lanzhou. Antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Runt Hongshui är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Hongshui är det största samhället i trakten. Trakten runt Hongshui består i huvudsak av gräsmarker.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Gansu

WP:Projekt Kina